El término vaquilla puede referirse a:

Vaquilla, vaca no domada de entre dos a cuatro años utilizada habitualmente en festejos de España; 
La vaquilla es un largometraje español de 1985 del director Luis García Berlanga; 
La Fiesta de La Vaquilla, se desarrolla en el pueblo de Colmenar Viejo, provincia de Madrid, España. Está declarada de Interés Turístico Nacional; 
El Vaquilla delincuente español nacido en 19 de noviembre de 1961;
Yo, «el Vaquilla» película de José Antonio de la Loma (1985) protagonizada por el delincuente homónimo.